Radio Frequency Interference
 Radio France Internationale
 Remote File Inclusion
 Rete Ferroviaria Italiana 
 Request for information

Zobacz też 
 Radio Frequency Identification (RFID)